Schlachtgraben ist ein Gewässername:

 Schlachtgraben (Attel), rechter Zufluss der Attel bei Schalldorf, Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schlachtgraben (Riedgraben), linker Zufluss des Riedgrabens (zur Marlach) gegenüber dem Münchhof von Dannstadt-Schauernheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz